Miejscowości w Nepalu:
 Shreepur (Mahottari)
 Shreepur (Sarlahi)